Новый дворец:

 Новый дворец — дворец в Потсдаме в стиле позднего барокко, возведённый в 1763—1769 годах по желанию Фридриха Великого.
 Новый дворец — дворец в центре Штутгарта, Баден-Вюртемберг.
 Новый дворец — дворец в Мерсбурге (Боденское озеро) в стиле барокко и рококо, бывшая резиденция епископов Констанца.